World Grand Prix  2017, eller Ladbrokes World Grand Prix, var en rankingturnering i snooker som  spelades mellan 6 och 12 februari 2017 i Guild Hall i Preston, England.
Barry Hawkins vann sin tredje rankingtitel genom att besegra Ryan Day med 10–7 i finalen.
Shaun Murphy var regerande mästare, men han förlorade i kvartsfinalen mot Ryan Day.

Prispengar
Den totala prissumman var på  GBP med ett extra pris för eventuella maximumbreak. Fördelningen var som följer:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 100 000 || align=right width=120 | 100 000
|-
| • Tvåa || align=right | 40 000 || align=right | 40 000
|-
| • Semifinal || align=right | 20 000 || align=right | 40 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 12 500 || align=right | 50 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 7 500 || align=right | 60 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 5 000 || align=right | 80 000
|-
| align=left | Högsta break || align=right | || align=right | 5 000
|-
! align=left | Summa || align=right | || align=right | 375 000
|-
|}

Maximumbreak
Det var 1 tävling sedan ett maximumbreak gjordes så därför låg den rullande prissumman på 1 × 5 000 =  GBP.

Huvudturnering

Final

Referenser

Källor 
snooker.org

Snookersäsongen 2016/2017